Самсоновская-Правый Берег — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 84 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги напротив впадения в неё ручья Волица. Ближайшим населённым пунктом является расположенная на противоположном берегу реки деревня Самсоновская-Левый Берег.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2411» как «Самсоновская(Подслудная)». Таким образом она не разделялась на правобережную и левобережную часть.  Насчитывала 10 дворов, 36 жителей мужского пола и 33 женского.

В деревне находилась часовня прихода Чадромской Никольской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»